U 33 oder U-33 bzw. U33 steht für:

 SM U 33, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 33 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 33 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.
 U-33, eine Unruhwelle für Uhrwerke des Kalibers Marvin 505, bei Rudolf Flume Technik. 
 U 33, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U33